Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla riserva è un vino DOCG prodotto nella provincia di Udine. Si tratta per la precisione di una sottozona della DOCG ‘'’Colli Orientali del Friuli Picolit'’'

Zona di produzione 
Comprende una parte del territorio del comune di Prepotto in provincia di Udine.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Picolit: 100%

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.
Può essere commercializzato solo dopo il 1º settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi Colli Orientali del Friuli Picolit

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;
acidità totale minima: 4,0 g/l;

Storia 
Vedi Colli Orientali del Friuli Picolit

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Friuli-Venezia Giulia
DOCG
Colli Orientali del Friuli Picolit
Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla

Collegamenti esterni
Consorzio Tutele Denominazione Origine Vini Colli Orientali del Friuli

Vini DOCG della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Picolit